Empire — четвёртый студийный альбом американской хеви-метал-группы Queensrÿche, выпущенный 20 августа 1990 года. Будучи самым коммерчески успешным в истории группы, он достиг трижды платинового статуса, а вошедший в него сингл, баллада «Silent Lucidity», достиг первого места в чарте Mainstream Rock Tracks и девятого места в хит-параде Billboard Hot 100 .
Также в 1992 году композиция «Silent Lucidity» была заявлена на премию Грэмми в категориях «Лучшая рок-песня» и «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой».

Список композиций

Участники записи 
 Джефф Тейт — вокал, клавиши
 Крис ДеГармо — гитара
 Майкл Уилтон — гитара
 Эдди Джексон — бас-гитара
 Скотт Рокенфилд — ударные

Позиции в чартах 

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Queensrÿche
Альбомы EMI America Records